|-
| 36101 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36102 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36103 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36104 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36105 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36106 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36107 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36108 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36109 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36110 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36111 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36112 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36113 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36114 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36115 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36116 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36117 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36118 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36119 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36120 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36121 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36122 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36123 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36124 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36125 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36126 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36127 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36128 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36129 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36130 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36131 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36132 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36133 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36134 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36135 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36136 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36137 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36138 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36139 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36140 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36141 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36142 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36143 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36144 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36145 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36146 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36147 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36148 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36149 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36150 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36151 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36152 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36153 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36154 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36155 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36156 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36157 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36158 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36159 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36160 - ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36161 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36162 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36163 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36164 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36165 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36166 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36167 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36168 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36169 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36170 - ||  || 12 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36171 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36172 - ||  || 4 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36173 - ||  || 17 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36174 - ||  || 23 septembrie 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 36175 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36176 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36177 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36178 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36179 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36180 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36181 - ||  || 8 octombrie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 36182 Montigiani ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 36183 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36184 - ||  || 14 octombrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 36185 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36186 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36187 Travisbarman ||  || 13 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36188 - ||  || 13 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36189 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36190 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36191 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36192 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36193 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36194 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36195 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36196 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36197 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36198 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36199 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36200 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-